Хартланд има више значења:
 Хартланд (Вермонт)
 Хартланд (Калифорнија)
 Хартланд (Мејн)
 Хартланд (Висконсин)
 Хартланд (Минесота)